FC Dynamo Kiev (Oekraïens: ФК Динамо Київ, FC Dynamo Kyiv) is een voetbalclub uit Kiev, Oekraïne. De club is opgericht in 1927 in de toenmalige Sovjet-Unie en speelt haar thuiswedstrijden in het Valeri Lobanovskystadion. Ten tijde van de Sovjet-Unie werd de clubnaam steevast in het Russisch geschreven als Dinamo Kiev (Динамо Киев).

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie komt het uit in de Oekraïense competitie, waar Dynamo recordkampioen is met dertien landstitels. De laatste jaren heeft de club een geduchte concurrent in FK Sjachtar Donetsk dat in de laatste zeven seizoenen de titel vier keer won.

Dynamo Kiev won twee keer de Europacup voor Bekerwinnaars. Beide keren was Valeri Lobanovsky de coach van de winnende ploeg. Nadat hij in 2002, terwijl nog steeds trainer was van Dynamo, overleed werd als eerbetoon aan hem het Dynamo-stadion naar hem vernoemd.

Hoewel Dynamo Kiev de meeste duels nog in het kleine Valeri Lobanovskystadion speelt, wijkt het voor ‘grote’ duels, die veel publiek trekken, zoals de Europese wedstrijden, uit naar het veel grotere Olympisch Stadion in Kiev.

Andrij Sjevtsjenko is een van de bekendste spelers van Dynamo Kiev, sinds het seizoen 2009/2010 weer teruggekeerd na voor AC Milan en Chelsea gespeeld te hebben. Verder speelden onder anderen Ihor Bjelanov, Oleh Blochin, Kacha Kaladze, Oleh Loezjnyj, Oleksij Mychajlytsjenko, Oleh Protasov en Oleksandr Zavarov bij Dynamo.

De bekendste wedstrijd van Dynamo was de dodenwedstrijd in de Tweede Wereldoorlog.

Erelijst

In Europa 

FC Dynamo Kiev speelt sinds 1965 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam. De edities die Dynamo Kiev heeft gewonnen zijn dik gedrukt:
 Champions League (28x)
1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
 Europacup I (11x)
1967/68, 1969/70, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1981/82, 1982/83, 1986/87, 1987/88, 1991/92
 Europa League (10x)
2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2022/23
 Europacup II (4x)
1965/66, 1974/75, 1985/86, 1990/91
 UEFA Cup (11x)
1973/74, 1977/78, 1979/80, 1980/81, 1983/84, 1989/90, 1992/93, 1996/97, 2002/03, 2004/05, 2008/09
 UEFA Super Cup (2x)
1975, 1986

Bijzonderheden Europese competities:UEFA Club Ranking: 34''' (26-11-2021)

Sponsors

Bekende ex-spelers 
  Sergei Baltacha
  Leonid Boerjak
  Vladimir Bessonov
  Oleh Blochin
  Anatoli Demjanenko
  Michail Koman
  Viktor Matvijenko
  Vladimir Moentjan
  Oleh Koeznetsov
  Andrij Sjevtsjenko
  Tiberiu Ghioane

Externe link 
   Officiële website